Dokument ( ‚beweisende Urkunde‘, über  ‚lehren‘) steht für:

 Schriftstück im Allgemeinen
 Urkunde im Speziellen

 Elektronisches Dokument, Text-, Bild- und/oder Audioinformationen, die durch Digitalisieren in Dateiform angelegt oder überführt wurden
 Datei, die durch ein Computerprogramm verwaltet oder bearbeitet werden kann
 Verbunddokument, eine Datei, die andere Datenformate enthält (Word-Dokument, PDF-Dokument etc.) 

 Dokumentarische Bezugseinheit (DBE), beliebiger Träger von Informationen
 Informationsquelle der Dokumentenanalyse

 Zeitzeugnis von Bedeutung, siehe Denkmal (Zeugnis)

Siehe auch:

 Dokumente/Documents
 Textdatei
 documenta